Katongo steht für:
 Katongo (Stadt), Stadt im Kongo

Katongo ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Katongo (* 1982), sambischer Fußballspieler
 Cyprian Katongo, sambischer Ichthyologe
 Evarine Katongo (* 2002), sambische Fußballspielerin
 Felix Katongo (* 1984), sambischer Fußballspieler